Кумган:

 Кумган — разновидность кувшина.

 Кумган — одно из упражнений борьбы тхэквондо.